Bundestagswahlkreis 256 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Oberallgäu (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Neu-Ulm (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Tempelhof (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Neukölln (1990)